Carl Cramer ist der Name folgender Personen:

* Carl Cramer (Vertriebenenfunktionär) (1911–2004), siebenbürgisch-deutscher Vertriebenenfunktionär 
 Carl Cramer (Jurist) (Friedrich Wilhelm Carl Cramer; 1804–1870), deutscher Jurist und Politiker, MdL Nassau 
 Carl Christoph Cramer (1750–1827), deutscher Steuereinnehmer

 Carl Friedrich Cramer (1752–1807), deutscher Theologe, Buchhändler und Musikschriftsteller
 Carl Gottlob Cramer (1758–1817), deutscher Schriftsteller und Forstwissenschaftler
 Carl Theodor Cramer (1781–1851), deutscher Unternehmer 

Siehe auch:
 Johann Carl Cramer (1825–1850), deutscher Tischler und Baptist 
 Karl Cramer